Capella kan henvise til

 Capella (film), en dansk film
 Capella (månekrater), et månekrater
 Capella (stjerne), en stjerne